

E 
 Einzelnachweise 

Liste (Mineralogie)
Minerale
Minerale